Douglas County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Douglas County Courthouse (Colorado), NRHP-Nr. 76000558
 Douglas County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 02001216
 Douglas County Courthouse (Kansas), NRHP-Nr. 75000708
 Douglas County Courthouse (Minnesota), NRHP-Nr. 85001816
 Douglas County Courthouse (Nebraska), NRHP-Nr. 79003683
 Douglas County Courthouse (Nevada), NRHP-Nr. 86002266
 Douglas County Courthouse (Washington), NRHP-Nr. 75001849
 Douglas County Courthouse (Wisconsin), NRHP-Nr. 82000664